Алексей Алексеевич Захваткин (1 декабря 1905, Екатеринбург — 14 декабря 1950, Москва) — советский зоолог, специалист по клещам. Доктор биологических наук (1939), профессор, дважды лауреат Сталинской премии (1941, 1951), создатель научной акарологической школы, а также одной из наиболее разработанных теорий происхождения многоклеточных животных — теории синзооспоры.

Биография 
Алексей Алексеевич Захваткин (Языков; потомок старого боярского рода) родился 1 декабря 1905 года (по сведениям его сына — Ю. А. Захваткина; по литературным источникам — в 1906) в г. Екатеринбурге. В дальнейшем (до 1913 года) вместе с родителями проживал в Швейцарии. Получил домашнее образование.

 В 1913 семья Языковых вернулась в Москву.
 с октября 1917 как представитель боярского рода был лишен многих прав, в том числе не мог иметь возможности получить высшее образование, работал художником-графиком, а также в Московском университете — в гербарии профессора А. Н. Сырейщикова и в лаборатории профессора Г. А. Кожевникова. В этот период он посещал лекции ведущих ученых Московского университета.
 В официальной биографии указано, что в 1926 окончил физико-математический факультет МГУ, сын Ю. А. Захваткин утверждает, что в личном деле хранилась справка «документ о высшем образовании утерян», в действительности А. А. Языков не смог получил высшего образования из-за «непролетарского» происхождения.
 1926 — 1931 — закончил студию живописи Ю. Н. Кордовского и по приглашению профессора В. И. Плотникова работал в качестве лаборанта-художника (затем ассистента и специалиста-энтомолога) в Среднеазиатском институте защиты растений (создан на базе Узбекистанской опытной станции защиты растений). В это время экспедиционный отряд института захватили басмачи, а когда пленников освободили, в период восстановления потерянных документов, А. А. Языков сменил год рождения и взял фамилию отчима. Начиная с 1932 года все его публикации выходят под новой фамилией (Захваткин А. А.).
 с 1931 работает во Всесоюзном институте защиты растений ВАСХНИЛ (Ленинград)
 с 1933 — старший научный сотрудник в лаборатории энтомологии Научно-исследовательского института зоологии Московского университета
 с 1938 — ассистент кафедры энтомологии МГУ
 с 1939 — доктор биологических наук
 с 1940 — профессор кафедры кафедры энтомологии МГУ
 с 1948 — заместитель декана биологического факультета МГУ
 с 1949 — директор НИИ зоологии
 с 1950 — директор Научно-исследовательского биолого-почвенного института Московского университета, созданного на базе институтов зоологии, ботаники и почвоведения биологического факультета МГУ.

Умер 14 декабря 1950 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище (35 уч.).

Цитаты 
А. А. Захваткин оставил о себе в МГУ память одного из талантливейших его профессоров. Неудивительно высказывание о нём крупнейшего биолога XX века В. Н. Беклемишева: «А. А. Захваткин, встав на грань гениальности, поднял завесу над ранее неведомой биологической реальностью».

Семья 
 Мать — Мария Александровна Языкова
 Отчим — Алексей Андреевич Захваткин, горный инженер, второй муж М. А. Языковой.
 Сестра — Мария Алексеевна Захваткина (1902—1986), художница, после революции — М. А. Маризе, замужем за советским чиновником И. Кранокутским
 Сестра — Татьяна Алексеевна Захваткина (1904—?), жила с мужем в Горьком.
 Жена — Елизавета Михайловна Буланова (26.10.1911—27.09.1986), фамилия по отцу Бердникова, но рано осиротела и было удочерена сестрой матери.
 Дочь — Наталья
 Сын — Юрий (26.07.1941—16.12.2022), биолог

Основные труды 
 
  (немецкое издание — 1956 г.), за её создание автор был удостоен второй Государственной премии (1951).

Награды и признание 
 Лауреат Сталинской премии (1941, 1951)

В честь А. А. Захваткина названы новые виды и роды животных, в том числе род клещей Zachvatkinella Lange, 1954 (семейство Acaronychidae).

Примечания

Литература 
 
 Смирнов Е. С. А. А. Захваткин // Зоологический журнал. 1951. Т. 30. Вып. 2.

Ссылки 
 Биография на entomology.ru
 

Родившиеся в Екатеринбурге
Умершие в Москве
Акарологи СССР
Акарологи России
Преподаватели биолого-почвенного факультета МГУ
Преподаватели биологического факультета МГУ
Биологи XX века
Доктора биологических наук
Похороненные на Ваганьковском кладбище